Wysszaja liga (2003) – 12. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kirgistanie. Rozgrywki odbywają się systemem wiosna-jesień. Wzięło w nich udział 18 drużyn podzielonych na dwie grupy, w których grano systemem kołowym w 2 rundach. Po 4 najlepsze zespoły z każdej z grup zakwalifikowały się do grupy mistrzowskiej, w której rywalizowano o tytuł mistrza Kirgistanu. Tytułu nie obroniła drużyna SKA-PWO Biszkek. Nowym mistrzem Kirgistanu został zespół Dżasztyk-Ak-Ałtyn Karasuu. Tytuł króla strzelców zdobył Roman Korniłow, który w barwach klubu SKA-PWO Biszkek strzelił 39 goli.

Przed sezonem zespoły FK Dżalalabad oraz FK Kyzyłkyja wycofały się z rozgrywek z powodów finansowych.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Turniej finałowy

Zobacz też 
 Wysszaja liga kirgiska w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kirgistanie
2003 w piłce nożnej
Kirgistan w XXI wieku